Stampa steht für:
 Stampa, ehemalige Gemeinde in Graubünden
 La Stampa, italienische Tageszeitung
 La Stampa (Band), deutsche Pop-Band

Stampa ist der Familienname folgender Personen:
 Albrecht Stampa (1934–2016), deutscher Physiker 
 Benedikt Stampa (* 1965), deutscher Kulturmanager und Intendant 
 Carlo Gaetano Stampa (1667–1742), Erzbischof von Mailand und Kardinal
 Evelina Stampa Vogelbacher (1922–2012), Schweizer Politikerin und Frauenrechtlerin
 Gaspara Stampa (~1523–1554), italienische Lyrikerin
 George Loraine Stampa (1875–1951), britischer Illustrator
 Giorgio Moroni Stampa (* 1948), Schweizer Jurist
 Ingrid Stampa (* 1950), deutsche Musikerin, Haushälterin von Papst Benedikt XVI